Флешь:
 Флешь — полевое (иногда долговременное) укрепление.
 Флешь или флешская — порода кур (крупные наседки) в дореволюционной России.
 Флешь — вид атаки в фехтовании (см. Словарь терминов в фехтовании).
 Флешь — вид велосипедных соревнований.

См. также 
 Флешь д’О — известный поезд, курсирующий между городами Париж и Кале.
 Флеш
 Ля-Флеш (Флеш) — город во Франции
 Flash
 Flesh engine